Министерство связи Туркмении () — упразднённое министерство Туркмении, в зону ответственности которого входило удовлетворении потребностей населения, государственных организаций и других юридических лиц в услугах электрической и почтовой связи, включая телевидение, радио, Интернет, телефон и многое другое.

Структура 
В подчинении Министерства находились следующие предприятия:
 «Туркментелеком».
 Предприятие сотовой связи «Алтын Асыр».
 «Телерадиомеркези».
 «Туркменпочта».
 Ашхабадская городская телефонная сеть.
 Государственная инспекция по надзору за использованием радиочастотного спектра.
 Центр международных расчётов и договоров.
 Профессиональная школа № 5.

История 
Министерство связи Туркмении было основано в 1991 году.

15 декабря 2010 года Министерство связи Туркмении уведомило компанию «МТС-Туркменистан» о приостановке с 21 декабря 2010 года лицензии на предоставление услуг связи сроком на 1 месяц. В результате выполнения данного предписания в Туркмении от услуг мобильной связи и интернета были отключены около 2,4 млн абоненетов. Но при этом надо учесть, что каждый человек имел в среднем 2-3 номера. Таким образом, количество реальных абонентов значительно меньше.

22 января 2011 года министр связи Туркмении Овлягулы Джумагулыев сделал заявление, в котором сообщил, что деятельность МТС на территории Туркмении регулировалась договором, заключенным на пятилетний срок, который истёк в декабре 2010 года. По его словам, именно этот договор является базовым документом, и они готовы защищать интересы в международных арбитражных и судебных инстанциях.

Министерство упразднено в связи с созданием 29 января 2019 года Министерства промышленности и коммуникации Туркмении.

Здание министерства 
В Ашхабаде 1 апреля 2011 года было введено в строй новое здание Министерства. В здании размещаются головные офисы госкомпаний «Туркментелеком» и «Туркменпочта». Здание возведено по проспекту Арчабил в Ашхабаде, д. 40.

Министры

См. также

Примечания 

Связь в Туркменистане
Туркмения
Организации, основанные в 1991 году
Упразднённые министерства Туркменистана
Организации, закрытые в 2019 году